Гран-при Бразилии 1978 года — второй этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 1978 года. Автогонки прошли  29 января 1978 года на автодроме Жакарепагуа в Рио-де-Жанейро.

Последнее выступление прошлогоднего автомобиля Ferrari 312T2, заменённого на следующем этапе на новую модель 312Т3, завершилось победой - Карлос Рейтеманн обошёл на первом круге трёх соперников и лидировал от старта до финиша. Эта победа также стала первой для шин «Мишлен». Вторым, к радости местных болельщиков, приехал бразилец Эмерсон Фиттипальди, для которого этот подиум стал первым за три сезона. Жан-Пьер Жарье из ATS отдал свой автомобиль Йохену Массу и не участвовал в гонке.

Гонка 

|}

Ссылки 
 
 
 

Гран-при Бразилии